Сан Хосе дел Пењаско има више значења:

 Општина Сан Хосе дел Пењаско (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Хосе дел Пењаско (Сан Хосе дел Пењаско, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику